Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Laura Gildemeister che ha battuto in finale Gigi Fernández 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Nataša Zvereva (semifinali)
 Helen Kelesi (semifinali)
 Gigi Fernández (finale)
 Laura Gildemeister (campionessa)

 Leila Meskhi (primo turno)
 Donna Faber (quarti di finale)
 Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Beverly Bowes (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1989